Titignano può riferirsi a:

 Titignano, frazione di Cascina, nella provincia di Pisa.
 Titignano, frazione di Orvieto, nella provincia di Terni.